Sharjah (emiraat), een emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten
Sharjah (stad), de hoofdstad van dat emiraat